Троице-Лыково — название различных объектов в Москве:

 Троице-Лыково — местность на западе Москвы в составе района Строгино.
 Троице-Лыково — техническая платформа Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, расположенная в одноимённой местности.
 «Троице-Лыково» — проектируемая станция Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена

См. также 
 Троице-Лыковский ручей